Umikaze steht für:
 Umikaze (Schiff, 1910); ein Zerstörer der gleichnamigen Klasse der Kaiserlich Japanischen Marine, ab 1930 als Minensucher Nr.7 (1911–1936)
 Umikaze-Klasse; eine Klasse von zwei Zerstörern (ab 1930 Minensuchbooten) der Kaiserlich Japanischen Marine (1911–1936)
 Umikaze (Schiff, 1936); ein Zerstörer der Shiratsuyu-Klasse der Kaiserlich Japanischen Marine (1937–1944)